Kupusina je lahko:
 Kupusina, Velika Plana (Srbija)
 Kupusina, Apatin (Srbija)